Radell "Ray" Nelson (1931-2022) – autore di fantascienza statunitense
 Raymond B. "Ray" Nelson (1961) – rugbista a 15 statunitense d'origine scozzese